est une expression anglo-saxone signifiant « tous les grands hits ».

 peut désigner :

 All the Great Hits, album des  sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 All the Great Hits, album de  sorti le .